Doryctinae — подсемейство паразитических наездников Braconidae надсемейства Ichneumonoidea. Распространены по всему миру, кроме полярных регионов.

Признаки 

Имеется тенденция к уменьшению крыльев, встречаются короткокрылые формы и полностью нелетающие.

Биология 
Большинство видов — паразитоиды жуков (Coleoptera), некоторые виды — на бабочках и пилильщиках.

Значение 
Некоторые виды являются экономически важными агентами биологического контроля вредителей эвкалиптов.

Систематика 
Одно из крупнейших подсемейств браконид. Известно более 160 родов и около 1300 видов. Предположительно является частью клады, включающей подсемейства Alysiinae, Braconinae, Gnamptodontinae, Opiinae и Ypsistocerinae, и может быть наиболее близкородственным к последнему подсемейству.
.

Классификация 

 Acanthodoryctes
 Acrophasmus
 Afrospathius Belokobylskij & Quicke, 2000
 Allorhogas (Allorhogas quarentenus, Allorhogas vassununga)
 Antidoryctes Belokobylskij & Quicke, 2000
 Aptenobracon
 Asiaheterospilus Belokobylskij, 2001
 Asiaheterospilus eugenii Belokobylskij et Long, 2015
 Australospathius
 Binarea
 Bracodoryctes Belokobylskij & Quicke, 2000
 Caenophanes
 Chelonodoryctes Belokobylskij & Quicke, 2000
 Cryptodoryctes Belokobylskij & Quicke, 2000
 Cyphodoryctes Marsh, 1993
 Dendrosoter
 Doryctes (Doryctes jinjuensis)
 Doryctophasmus
 Doryctopsis
 Ecphylopsis
 Ecphylus
 Euscelinus
 Evaniodes
 Gildoria
 Halycaea Cameron, 1903
 Halycaea sugonjaevi Long et Belokobylskij, 2015
 Halycaea vietnamica Long et Belokobylskij, 2015

 Hemidoryctes Belokobylskij, 1993 (= Atopodoryctes)
 Hemispathius Belokobylskij & Quicke, 2000
 Heterospilus
 Johnsonius
 Lianus Gomes & Penteado-Dias, 2006
 Liobrucon
 Megaloproctus
 Mimodoryctes
 Monarea
 Monolexis
 Nipponecphylus Belokobylskij, 2001
 Ontsira
 Oroceguera Seltmann & Sharkey, 2007
 Palaeorhoptrocentrus  Belokobylskij, 2023
 Pambolidea
 Parallorhogas
 Paraspathius
 Psenobolus
 Pseudosyngaster
 Rasnitsynoryctes Belokobylskij, 2011
 Rhoptrocentrus
 Rutheia
 Ryukyuspathius
 Schlettereriella
 Sonanus Belokobylskij, 2001
 Spathius
 Syngaster
 Synspilus Belokobylskij & Quicke, 2000

Примечания

Литература 
Более полный список публикаций на сайте Зоологического института. Ниже приведены только крупнейшие монографии и определители.
 Тобиас В. И. Подсем. Doryctinae. // Отряд Hymenoptera — Перепончатокрылые. Семейство Braconidae — Бракониды. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 3. Пятая часть. — : Наука, 1988.
 Belokobylskij S. A. 2008. A new genus of the tribe Doryctini (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae). Zoosystematica Rossica 17(1): 123—130.
 Belokobylskij S. A., Iqbal M., Austin A. D. 2004. Systematics, distribution and diversity of the Australasian doryctine wasps (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae). Records of the South Australian Museum monograph series 8: 1—150.
 Belokobylskij S. A., Maeto K. 2009: Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) of Japan. Fauna Mundi. Volume 1. — Natura optima dux Foundation, Warshawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, 2009: 1-806.
 Zaldivar-Riverón A., Belokobylskij S. A., León-Regagnon V., Briceño-G. R., Quicke D. L. J. 2008. Molecular phylogeny and historical biogeography of the cosmopolitan parasitic wasp subfamily Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae). Invertebrate systematics 22: 345—363.

Ссылки 
 .
 Tree of Life Braconidae.
 Каталог Ichneumonoidea.
 NNM Technical Bulletin Bibliography of Braconidae 1964—2003.
 BioLib.

 
Подсемейства насекомых